Железнодоро́жное — названия населённых пунктов.

Казахстан 
 Железнодорожное — село в Карасуском районе Костанайской области.
 Железнодорожное — до 2008 г. название села Темиржол в Жетысайском районе Туркестанской области.

Россия 
 Железнодорожное — посёлок в Краснознаменском городском округе Калининградской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Железнодорожное — село в Бахчисарайском районе Крыма.

См. также 
 Железнодорожная
 Железнодорожный
 Зализничное